

Localidades

Rudare (Kuršumlija)
Rudare (Leskovac) 

Desambiguação